Lloyd kan syfta på:
 Från walesiska llwyd, grå

Lloyd i rymden – en tecknad TV-serie
Lloyd Nebulon – en tecknad figur i tv-serien Lloyd i rymden

Företag
Lloyd's of London, brittiskt försäkringsbolag, grundat 1686
Aerolloyd – ett tidigare polskt flygbolag 1922–1928
AB Svenska Lloyd – ett rederi i Göteborg mellan 1869 och 1977

Tyskland
Lloyd (bilmärke) – ett tidigare tyskt bilmärke
Hansa-Lloyd – en tysk biltillverkare Hansa-Lloyd-Werke grundad 1914 och endast varumärke efter 1931
Germanischer Lloyd - ett tyskt klassningssällskap
Norddeutscher Lloyd – ett rederi i Bremen som grundades 1857 och slogs 1970 samman till Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd – ett tyskt rederi och transportföretag bildat 1970
Österreichischer Lloyd – ett rederi 1833-1921
Hapag-Lloyd Express – ett tidigare tyskt lågprisflygbolag

England
Lloyd Cars Ltd – en brittisk mekanisk industri, som tillverkade bilar 1936-1939 och 1946-1952
Lloyd's Register – ett internationellt sällskap för klassificering av fartyg

Personer
 Llewellyn Lloyd (1792–1876), engelsk jägare och författare, som större delen av sin levnad vistades i Sverige
 Harold Lloyd (1893–1971), amerikansk komediskådespelare
 Norman Lloyd (1914–2021), amerikansk skådespelare, filmregissör och tv-producent
 Carli Lloyd (1982–), amerikansk fotbollsspelare
 Lloyd (sångare) (1986–), amerikansk R&B-sångare
 Lloyd Smucker (1964–), amerikansk politiker
 Morgan Llwyd (1619–1659), walesisk puritansk predikant, poet och prosaförfattare

Geografi

Antarktis 

 Lloyd (udde),

USA 

 Lloyd, Florida, ort, Jefferson County,

Se även 
 Mount Lloyd

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

Walesiska efternamn